La Pro A 1998-1999 è stata la 77ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP francese:  Laurent Foirest, 
MVP straniero:  Keith Jennings, 
Allenatore dell'anno:  Claude Bergeaud, 
Giocatore rivelazione:  Frédéric Weis, 
Miglior difensore:  Jim Bilba,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1998
Pallacanestro nel 1999
1998-1999